Miejscowości w USA:
 WaKeeney – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
Gminy w USA:
 WaKeeney (ang. WaKeeney Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego